

Географічні об'єкти 
 Керкіра — ном Греції.
 Керкіра — один з Іонічних островів.
 Керкіра — столиця нома Керкіра.

Персоналії 
 Керкіра — персонаж давньогрецької міфології.
 Керкіра — християнська мучениця.

Спорт 
 Керкіра (футбольний клуб)